Нук (, ) — многозначный термин.

Персоналии 
 Нук, Антоний (1650—1692) — голландский анатом.
 Нук, Роберт (род. 1983) — немецкий гребец-каноист.
 Нук, Ян (род. 1947) — лужицкий общественный деятель.
 Нук (1908—1998) — немецкий клоун; считается одним из самых известных клоунов XX столетия.

Географические и гражданские объекты 
 Нук — гражданский аэропорт, расположенный 3,7 километрах к северо-востоку от столицы Гренландии города Нук.
 Нук — город, столица самоуправляемой территории Гренландия (в составе Королевства Дании), а также центр бывшей одноимённой коммуны в составе территории Западная Гренландия.
 НУК — Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, город Николаев.

См. также 
 Нуук (значения)